Варта́н Мутович А́ршба (1877 — ?) — звеньевой колхоза имени Сталина Очемчирского района Абхазской АССР, Грузинская ССР. Герой Социалистического Труда (21.02.1948).

Биография 
Родился в 1877 году на территории современной Армении, позже переехал в село Ткварчели Сухумского округа Кутаисской губернии, ныне примыкает к центру Ткварчельского района Абхазии. Абхаз.

С ранних лет приобщился к крестьянскому труду. С началом коллективизации сельского хозяйства одним из первых в Ткварчели вступил в местный колхоз имени Сталина, где трудился звеньевым полеводческого звена.

В послевоенные годы развернулось социалистическое соревнование к тридцатилетию Великой Октябрьской Социалистической революции.

По итогам работы в 1947 году звено Вартана Аршба получило урожай кукурузы 75,13 центнеров с гектара на площади 3 гектара.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 21 февраля 1948 года за получение высоких урожаев кукурузы и пшеницы в 1947 году Аршба Вартану Мутовичу присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот».

Этим же указом высокого звания были удостоены ещё шестеро кукурузоводов во главе с бригадиром Георгием Яковлевичем Камкия из колхоза имени Сталина Очемчирского района, возглавляемого председателем Мушни Тарашовичем Аршба.

Его сын Аршба Владимир Вартанович — передовой бригадир табаководов того же колхоза имени Сталина, был удостоен звания Героя Социалистического Труда в один день со своим отцом. Вартан Аршба был дружен с кукурузоводом Темуром Тарба, к которому, уже будучи в преклонном возрасте, ездил в гости верхом на лошади за 130 километров в село Дурипш Гудаутского района.

Неоднократный участник Выставки достижений народного хозяйства (ВДНХ).

Проживал в родном селении Ткварчели. Дата его кончины не установлена.

Награды 
 Золотая медаль «Серп и Молот» (21.02.1948, медаль № 649)
 орден Ленина (21.02.1948, № 67410)
 Медаль «За трудовую доблесть»
 Медаль «В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина»
 Медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»
 Медаль «Ветеран труда»
 медали Выставки достижений народного хозяйства (ВДНХ)
 и другими

См. также 
 Список Героев Социалистического Труда (Апайков — Асютченко)

Примечания

Литература 
 Музалевский М. В. Герои Социалистического Труда. Биобиблиографический словарь. — М.: РИЦ «Кавалер», 2008. — Т. 2. — 200 с.
 Абхазский биографический словарь. Москва — Сухум, 2015.

Ссылки 
  

Звеньевые колхозов
Герои Социалистического Труда Абхазии
Герои Социалистического Труда колхоза имени Сталина Очемчирского района